Kinza steht für:

 im Altertum ein weiterer Name der Stadt Kadesch 

Kinza ist der Familienname folgender Personen:

 Sandra Kinza (* 1969), deutsche Eishockeyspielerin